A Equipe Namibiana de Copa Davis representa Namíbia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Namibia Tennis Association.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Namibiana)

Namibia